Elßler bzw. Elssler oder Elsler ist der Familienname folgender Personen

 Christa Elsler (* 1944), ehemalige deutsche Leichtathletin, siehe Christa Czekay
 Fanny Elßler (1810–1884), österreichische Tänzerin
 Helmut Elsler (1911–1969), deutscher Ökonom und Staatssekretär
 Therese Elßler (1808–1878), österreichische Tänzerin